Learning to fly o learn to fly podría referirse a:
 "Learn to Fly", la canción de 1999 del álbum There Is Nothing Left to Lose de Foo Fighters.
 "Learning to Fly", la canción de 1987 de Pink Floyd del álbum A Momentary Lapse of Reason.
 "Learning to Fly", la canción de 1986 de Emerson, Lake & Powell del álbum Emerson, Lake & Powell.
 "Learning to Fly", la canción de 1991 cantada por Tom Petty and the Heartbreakers del álbum Into the Great Wide Open.
 Learning to Fly, la auto biografía de 2001 de la cantante Victoria Beckham.
 Learning to Fly (DVD), el tercer álbum de video de Hilary Duff.